Александра Дулгеру (; нар. 30 травня 1989) — румунська тенісистка. Найвища позиція в одиночному рейтингу — 26, досягнута 21 березня 2011.

Фінали WTA

Одиночний розряд: 3 (2 титули, 1 поразка)

Парний розряд: 2 (2 поразки)

Фінали ITF: 18 (11–7)

Досягнення в одиночних змаганнях
Таблиця включає результати до Italian Open 2018.
{|class=wikitable style=text-align:center;font-size:97%
!Турнір!!Тур WTA 2008!!Тур WTA 2009!!Тур WTA 2010!!Тур WTA 2011!!Тур WTA 2012!!Тур WTA 2013!!Тур WTA 2014!!Тур WTA 2015!!Тур WTA 2016!!Тур WTA 2017!!Тур WTA 2018!!W–L
|-
|colspan=21 align=left|Турніри Великого Шлему
|-
|align=left|Австраліяn Open
|colspan=2|Absent
|bgcolor=#afeeee|1р
|bgcolor=#afeeee|1р
|bgcolor=#afeeee|1р
|A
|К2р
|bgcolor=#afeeee|1р
|bgcolor=#afeeee|2р
|A
|К3р
|1–5
|-
|align=left|French Open
|colspan=2|Absent
|bgcolor=#afeeee|3р
|bgcolor=#afeeee|2р
|A
|A
|К2р
|bgcolor=#afeeee|2р
|bgcolor=#afeeee|1р
|К1р
|
|4–4
|-
|align=left|Вімблдонський турнір
|colspan=2|Absent
|bgcolor=#afeeee|3р
|bgcolor=#afeeee|2р
|A
|A
|К2р
|bgcolor=#afeeee|1р
|A
|A
|
|3–3
|-
|align=left|Відкритий чемпіонат США з тенісу
|A
|bgcolor=#afeeee|1р
|bgcolor=#afeeee|3р
|bgcolor=#afeeee|2р
|A
|bgcolor=#afeeee|2р
|bgcolor=#afeeee|2р
|bgcolor=#afeeee|1р
|A
|A
|
|5-6
|-
!style=text-align:left|Перемоги-Поразки
!0–0
!0–1
!6–4
!3–4
!0–1
!1–1
!1–1
!1-4
!1-2
!0–0
!0–0
!13–18
|-
|colspan=22 align=left|Olympic Games
|-
|align=left|Теніс на Олімпійських іграх
|A
|colspan=3 style=color:#ccc|Not Held
|A
|colspan=3 style=color:#ccc|Not Held
|A
|colspan=2 style=color:#ccc|Not Held
!0–0
|-
|colspan=15 align=left|Турніри WTA Premier Mandatory
|-
|align=left|Мастерс Індіан-Веллс
|A
|A
|bgcolor=#afeeee|2р
|bgcolor=#afeeee|2р
|bgcolor=#afeeee|1р
|bgcolor=#afeeee|2р
|A
|A
|bgcolor=#afeeee|1р
|A
|A
|2–5
|-
|align=left|Мастерс Маямі
|A
|A
|bgcolor=#afeeee|2р
|bgcolor=#ffebcd|ЧФ
|A
|bgcolor=#afeeee|1р
|A
|bgcolor=#afeeee|1р
|bgcolor=#afeeee|1р
|A
|A
|4–5
|-
|align=left|Мастерс Мадрид
|style=color:#ccc|NH
|A
|bgcolor=#afeeee|3р
|bgcolor=#afeeee|1р
|A
|bgcolor=#afeeee|1р
|Q1
|bgcolor=#afeeee|1р
|A
|A
|A
|2–4
|-
|align=left|China Open (теніс)
|style=color:#ccc|NT I
|A
|bgcolor=#afeeee|2р
|bgcolor=#afeeee|1р
|A
|A
|A
|bgcolor=#afeeee|1р
|A
|A
|
|1–3
|-
|colspan=15 align=left|Турніри WTA Premier 5
|-
|align=left|Dubai Tennis Championships
|style=color:#ccc|NT I
|A
|bgcolor=#afeeee|2р
|bgcolor=#afeeee|2р
|colspan=3 style=color:#ccc|Not Premier 5
|Q2
|style=color:#ccc|NP5
|A
|style=color:#ccc|NP5
|2–2
|-
|align=left|Qatar Ladies Open
|A
|colspan=2 style=color:#ccc|Not Held
|style=color:#ccc|NP5
|A
|A
|Q2
|style=color:#ccc|NP5
|A
|style=color:#ccc|NP5
|A
|0–0
|-
|align=left|Мастерс Рим
|A
|A
|bgcolor=#afeeee|3р
|bgcolor=#afeeee|1р
|A
|A
|A
|bgcolor=#ffebcd|ЧФ
|A
|A
|A
|5–3
|-
|align=left|Мастерс Канада
|A
|Q1
|bgcolor=#afeeee|1р
|A
|A
|bgcolor=#afeeee|1р
|A
|A
|A
|A
|
|0–2
|-
|align=left|Мастерс Цинциннаті
|style=color:#ccc|NT I
|Q1
|bgcolor=#afeeee|1р
|A
|A
|Q2
|Q1
|Q1
|A
|A
|
|0–1
|-
|align=left|Toray Pan Pacific Open
|A
|A
|bgcolor=#afeeee|2р
|bgcolor=#afeeee|1р
|A
|A
|colspan=5 style=color:#ccc|Not Premier 5
|1–2
|-
|align=left|Wuhan Open
|colspan=6 style=color:#ccc|Not Held
|A
|bgcolor=#afeeee|1р
|A
|A
|
|0-1
|-
|colspan=15 align=left|'''Загальна статистика
|-
!style=text-align:left|Титули
!0
!1
!1
!0
!0
!0
!0
!0
!0
!0
!0
!2
|-
!style=text-align:left|Фінали
!0
!1
!1
!0
!0
!0
!0
!1
!0
!0
!0
!3
|-
!style=text-align:left|Перемоги-Поразки
!0–0
!6–5
!33–24
!13–20
!1–7
!4–8
!5–6
!12-17
!3-9
!2–1
!1–1
!80–98
|-
|-bgcolor=#efefef
|align=left|Рейтинг на кінець року
|346
|52
|29
|65
|233
|164
|83
|69
|276
|191
|
|
|}

Досягнення в парних змаганняхТаблиця включає результати до Відкритий чемпіонат США з тенісу 2013.

Результати особистих зустрічей

Перемоги над гравцями першої 10-ки

Примітки

Посилання 

 

Румунські тенісистки